Rees může být:

 místopisné jméno
 Rees (Severní Porýní-Vestfálsko) – město v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko
 Rees (řeka) – řeka na Novém Zálandu
 Rees (planetka) – planetka

 jméno
 Rees Davies (1938–2005) – velšský historik

 příjmení
 Abraham Rees (1743–1825) – velšský encyklopedista
 Robert Rees (1841–1892) – velšský operní pěvec
 Goronwy Rees (1909–1979) – velšský novinář
 Martin Rees (* 1942) – anglický kosmolog a astrofyzik
 Roger Rees (1944–2015) – velšský herec
 Laurence Rees (* 1957) – anglický historik
 Matt Rees (* 1967) – velšský romanopisec a novinář
 Gavin Rees (* 1980) – velšský boxer
 William Gilbert Rees (1827 –1898) – průzkumník a zakladatel města Queenstown na Novém Zélandu

Externí odkazy